Крутой — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области России. Входит в состав Слащёвского сельского поселения. Население  чел. ().

История

География 
Расположен в западной части региона, в лесостепи, в пределах Хопёрско-Бузулукской равнины, являющейся южным окончанием Окско-Донской низменности, на р. Хопёр, у впадения в неё притока Едовля. Примыкает к центру поселения — станице Сущёвская.

Абсолютная высота 68 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 47 человек мужчин — 23, женщин — 24 (48,9 и 51,1 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 92 % из общей численности населения в 76 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Подъездной путь от автомобильной дороги «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская (Ростовская область)» к х. Крутой" " (идентификационный номер 18 ОП РЗ 18К-5-26).

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Кумылженского района